Koselmühlenfließ bezeichnet:

 Koselmühlenfließ (Fluss), Fluss im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Koselmühlenfließ (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg